Абуна́ (на тер. Боливии; ), также Абуна́н (на тер. Бразилии; ) — река на севере Боливии и западе Бразилии. Длина — 375 км. Площадь бассейна — 25870 км². Левый приток реки Мадейру.

Берёт начало от слияния рек Шипаману и Караману.

Примечания 

Притоки Мадейры
Реки департамента Пандо
Реки Акри
Реки Рондонии
Пограничные реки